Die 1. jugoslawische Fußballliga 1973/74 war die 45. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 19. August 1973 und endete am 14. Mai 1974.

Hajduk Split wurde zum siebten Mal jugoslawischer Meister und holte zum ersten Mal das Double.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1973/74